Plaatsen
 Rawlins (Wyoming), plaats in de Verenigde Staten
 Rawlins County, county in de Amerikaanse staat Kansas

 Personen
 Horace Rawlins (1874-1940), Engels golfer
 Joshua Rawlins, Australisch profvoetballer
 Michael Rawlins, Amerikaans acteur
 Rondell Rawlins, Guyaans crimineel